Dieser Artikel gibt eine Übersicht über das System der Provincial Parks in der kanadischen Provinz Manitoba. Verwaltet werden die Parks von Manitoba Parks, einer Abteilung von Manitoba Conservation and Climate. Aktuelle rechtliche Grundlage für die Parks ist The Provincial Parks Act (C.C.S.M. c. P20) von 2009 in der gültigen Fassung. Eine erste Rechtsgrundlage für die Parks wurde 1960 geschaffen.

Bis zum Jahr 2021 wurden insgesamt 93 „Provincial Parks“ und „Park Reserve“ eingerichtet. Mehr als die Hälfte der Parks wurde in drei Jahren geschaffen. Im Jahr 1961 wurden 22 Parks eingerichtet, im Jahr 1974 eine weitere Gruppe von 22 Parks und im Jahr 1997 eine Gruppe von 7 Parks. Die beiden aktuell letzten Parks wurden im Jahr 2017 eingerichtet, der Goose Islands Provincial Park und der Grand Island Provincial Park.

Klassifizierung 
Die Parks werden einer der nachfolgenden Gruppen („Park Classification“) zugeordnet:
 Wilderness Parks
 Indigenous Traditional Use
 Natural Parks
 Heritage Parks
 Recreational Parks

Außerdem gibt es im Parksystem aktuell noch einen Park der als „Park Reserve“ eingeordnet wird.

Liste der Provincial Parks

Weblinks 
 Webseite von Manitoba Parks, (englisch)

Einzelnachweise 

!
Liste (Schutzgebiete in Natur- und Landschaftsschutz in Kanada)